Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1964.

Setzliste

Turnierplan

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 8. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1964

1964
Tennisturnier 1964